Карпачёва — женская форма фамилии Карпачёв

 Карпачёва, Елена Валерьевна (род. 1980) — российская боксёрша.
 Карпачёва, Нина Ивановна (род. 1957) — украинский омбудсмен.

См. также 
 Карпачёв